Бутурлино́ — название населённых пунктов.

Россия 
 Бутурлино — бывшая деревня в Юхновском районе Калужской области; разрушена в 1940-х годах.
 Бутурлино — посёлок городского типа в Нижегородской области.
 Бутурлино — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Бутурлино — село в Иссинском районе Пензенской области.

См. также 
 Буторлино — населенный пункт в Вязниковском районе Владимирской области.
 Бутурлиновка — город в Воронежской области, административный центр Бутурлиновского района.